Cnemotrupes — род жуков из подсемейства Geotrupinae, семейства навозники-землерои.

Систематика 
Род насчитывает 16 видов.

Перечень видов 
 Cnemotrupes blackburni (Fabricius, 1781)
 Cnemotrupes cnephosus Howden, 1964
 Cnemotrupes guerreroensis Howden, 1964
 Cnemotrupes herbeus Jekel, 1866
 Cnemotrupes lobatus Howden, 1974
 Cnemotrupes nebularum Howden, 1964
 Cnemotrupes occidentalis (Horn, 1880)
 Cnemotrupes pecki Howden, 1974
 Cnemotrupes pinalonensis Howden, 1994
 Cnemotrupes sallaei (Jekel, 1866)
 Cnemotrupes semiopacus (Jekel, 1866)
 Cnemotrupes sobrinus Jekel, 1866
 Cnemotrupes splendidus (Fabricius, 1775)
 Cnemotrupes truncaticornis Howden, 1964
 Cnemotrupes ulkei (Blanchard, 1888)
 Cnemotrupes viridiobscurus Jekel, 1866

Примечания 

Навозники-землерои
Роды жесткокрылых